Mélisandre Meertens, née en 1980, est une actrice française.

Filmographie

Cinéma

Longs métrages 
 1997 : Quatre garçons pleins d'avenir  : Jean Paul Lilenfeld
 2005 : Le Dernier Seigneur des Balkans : Michel Favart
 2006 : Antonio Vivaldi, un prince à Venise :

Courts métrages 
 2006 : Le Chaperon Rouge de Mahdi Lepart
 2006 : Le livre des morts de Belleville de Jean Jacques Joudiau
 2013 : I'm a Sharpener de Mahdi Lepart
2017 : La révérence de l'Hippocampe de Melissa Verdier

Télévision

Séries télévisées

Téléfilms 
 2002 : Ton tour viendra  d'Harry Cleven
 2003 : Un bébé noir dans un couffin blanc : Laurent Dusseaux
2004 : Le Dernier Seigneur Des Balkans de Michel Favart
2021: L'Absente de Karim Ouaret

Clip 
 2000 : Paolo Conte, Pascal Obispo

Théâtre 
 1996 : Le père Noël est une ordure, de Franck Furher
 1997-1998 : Circus, de Thierry Surace
 1999 : Le Concile d'amour, d'Oskar Panizza
 1999 : Tango passion, de Sandy Monney
 2018 : Mariage et Commérages
 2019 : Quand l'amour des notes, de Céline Devalan

Liens externes 

 Site officiel

Actrice française de cinéma
Actrice française de théâtre
Naissance en 1980
Lieu de naissance inconnu